Il singolare del torneo di tennis Croatia Open Umag 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Guillermo Cañas che ha battuto in finale Filippo Volandri 7–5, 6–3  .

Teste di serie

  Carlos Moyá (semifinali)
  Jiří Novák (quarti di finale)
  Igor' Andreev (primo turno)
  Filippo Volandri (finale)

  Alberto Martín (quarti di finale)
 Guillermo Cañas (campione)
 Flávio Saretta (secondo turno)
 Karol Kučera (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2004
ATP Tour 2004